Almăj se poate referi la:
Localități din România
Almăj, Dolj, reședința comunei cu același nume
Almăjel, Dolj
Almăjel, Mehedinți

Vezi și 
 Țara Almăjului